Mont-Saint-Michel eller Mont Saint-Michel kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mont-Saint-Michel, Basse-Normandie,

Kanada 

 Mont-Saint-Michel (kommun), Québec, Laurentides, 

Robotskapade Kanadaförgreningar